Mensur kommer från latinets mensura ”mått”, ”längdmått”, ”ytmått”, ”rymdmått”). Ordet kan syfta på

 Mensur (musikinstrument) – för att beteckna olika musikaliska mått
 Mensuralnotskrift – en medeltida notskrift
 Mätglas – ett kärl med gradering, vanligen i milliliter, för uppmätning av vätskevolymer
 Mensurfäktning – ett slags fäktningsduell med sabel eller särskilt utformad värja